Абу́ль-Фа́радж Али́ ибн Хусе́йн аль-Исфаха́ни (; ,  — ) — арабский писатель, учёный, музыкант. Составитель многотомной антологии арабской поэзии с VI по X века — «Книга песен» («Китаб аль-агани»).

Биография 
Его полное имя Абуль-Фарадж Али ибн Хусейн ибн Мухаммад ибн Ахмад аль-Умуи аль-Кураши аль-Исфахани. Родился в 897 году в одной из зажиточных семей Исфахана. Потомок Омейядов по линии халифа Марвана II ибн Мухаммад. Получил образование в Багдаде. Среди его учителей было много известных багдадских учёных начала X века.

Абуль-Фарадж аль-Исфахани занимался изучением арабской грамматики, просодии и метрики, лексикографии и поэтики. Обладал знаниями в литературе, астрологии, медицине и других науках. Работал секретарём и придворным поэтом у шиитской династии Буидов.

Труды 
Абуль-Фарадж аль-Исфахани написал около 30 сочинений, большинство из которых не сохранились. Оставил труды по древней истории, генеалогии, филологии и поэзии, а также диваны поэтов Абу Таммама, аль-Бухтури и Абу Нуваса.

 «Книга песен» включает произведения и биографии поэтов, а также сведения о композиторах, исполнителях. Автор посвятил 50 лет написанию этой книги.
 В «Книге путешествий» («Китаб ад-диярат») Абу-ль-Фарадж аль-Исфахани собрал все стихотворения и анекдоты за период с 786 по 902 годы.
 «Книга об убиении Талибитов» — исторический труд.

Библиография 
 аль-Исфахани, Абу-ль-Фарадж. Книга песен. Пер. с араб. А. Б. Халидова, Б. Я. Шидфар. М., ГРВЛ «Наука», 1980. 671 с.

Примечания 

Арабские историки
Литературоведы
Арабские поэты IX века